Berkut lub bierkut (transkrypcja z rosyjskiego: беркут)
 Berkut, bierkut – orzeł przedni w języku odpowiednio ukraińskim i rosyjskim
 Bierkut – radziecki skafander kosmiczny

Muzyka 
 Berkut – polska grupa muzyczna grająca folk ukraiński

Militaria 
 Berkut – nazwa specjalnych oddziałów milicji ukraińskiej
 S-25 Berkut – system radzieckich pocisków rakietowych
 Su-47 Berkut – rosyjski samolot
 „Berkut” – rosyjski niszczyciel typu Sokoł z końca XIX wieku (od 1902 roku „Pronzitielnyj”)
 Bierkut – kryptonim projektu radzieckich krążowników rakietowych projektu 1134
 Bierkut-A – kryptonim projektu radzieckich krążowników rakietowych projektu 1134A
 Bierkut-B – kryptonim projektu radzieckich krążowników rakietowych projektu 1134B

Ludzie 
 Berkut – jeden z pseudonimów Wołodymyra Soroczaka
 Leonid Berkut – ukraiński historyk

Sport 
 Berkut Bedewla – ukraiński klub piłkarski z siedzibą w Bedewli
 Berkut Browary – ukraiński klub hokejowy z siedzibą w Browarach
 Berkut Kijów – ukraiński klub hokejowy z siedzibą w Kijowie
 Bierkut Karaganda – kazachski klub hokejowy